Jurij Szulatycki (1942–2013) − ukraiński piłkarz i trener.
 Jurij Szulatycki (ur. 1970) − ukraiński piłkarz.